Теве́-Сен-Жулье́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ла-Шатр.

Коммуна расположена на расстоянии около 250 км на юг от Парижа, 145 км на юг от Орлеана, 45 км на юго-восток от Шатору.

Население 

Население — 482 человека (2007).

Достопримечательности 

 Церковь Теве-Сен-Жюльен ()
 Церковь Сен-Мартен ()
 Музей Расина ()

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini